Hiper-realidade — conceito da filosofia contemporânea
 Hiper-realismo — gênero de pintura e escultura
 Hiper-dulia
 Hiperinflação — processo da economia
 Hiper FM — estação portuguesa de rádio
 Síndrome de Hiper IgE — síndrome caracterizada pelo alto nível de IgE em soro, dermatite crônica e infecções reincidentes
 Hyper (revista) — revista australiana de jogos eletrônicos
 Hiper Bompreço — rede brasileira de hipermercados
 Hipermercado — loja varejista de grande porte
 Hipercard — bandeira brasileira de cartão de créditos
Hiper - software para micro e pequeno varejo no Brasil, mantido pela Hiper Software SA

Desambiguação